Акбар ( величайший) может означать:

Фамилия
 Акбар, Анжелика (род. 1969) — турецкий композитор узбекского происхождения.
 Акбар, Патриалис (род. 1958) — индонезийский политик и юрист.
 Акбар, Харрис (род. 1998) — английский боксёр-любитель.
 Акбар, Шаад (? — 1951) — пакистанский террорист, убивший премьер-министра Пакистана Лиакат Али Хана.
Имя
 Представители Великих Моголов, падишахи Могольской империи:
 Акбар I Великий (Джелал-ад-Дин Мухаммад Акбар, Акбар Великий)
 Акбар Шах II (1760—1837) — падишах Империи Великих Моголов
 Акбар Танджунг — индонезийский политический деятель, бывший председатель партии Голкар.
 Акбар-хан (1813—1845) — афганский военный и политический деятель, активный участник Первой англо-афганской войны.

Топоним
 Акбар — самоуправляемая территория на о. Басилан (Филиппины)

В культуре
 Акбар-наме — написанная на персидском языке летопись, описывающая историю Империи Великих Моголов.
 Джиал Акбар — персонаж вселенной «Звёздных Войн».

Другое
 «Аллах Акбар» — см. такбир
 Akbar Tea — марка чая, выпускаемая семьёй Акбаралли.